Ману Катче (; 27 октября 1958, Париж) — французский барабанщик и автор-исполнитель.

Карьера

Сессионный музыкант 
Катче родился 27 октября 1958 года в Сен-Мор-де-Фоссе — юго-восточном пригороде Парижа, Франция. В детстве Ману недолгое время учился балету, а в 7 лет начал осваивать пианино. В 13 лет он переключился на ударные инструменты, а с 15-ти четыре года обучался в музыкальной школе игре на классической и тональной перкуссии. Юноша делал такие успехи, что его пригласили продолжить обучение в консерватории, предоставив специально для него место. Однако, начинающий музыкант решил зарабатывать себе на жизнь игрой на ударных — начиная исполнять джаз и фьюжн с различными группами. Следующие несколько лет Катче много играет не только барабанах, но и на кубинских и африканских перкуссионных инструментах. В начале 1980-х он становится успешным сессионным музыкантом и зарабатывает себе имя в Париже, после чего знакомится с бас-гитаристом Тони Левином. Ману прославился в середине 1980-х поучаствовал в записи нескольких успешных альбомов, таких как So (1986) Питера Гэбриела, а также …Nothing Like the Sun (1987) и The Soul Cages (1990) Стинга. С тех пор Катче сотрудничал в качестве сессионного музыканта с исполнителями жанров поп, рок, а также уорлдбит, в том числе: , Джеффом Беком, Эл Ди Меолой, Tears for Fears, Eurythmics, Simple Minds, Dire Straits, Лораном Вульзи, , Джони Митчелл, , Яном Гарбареком, Джузеппе Манго, Ману Чао, Лориной МакКеннитт, Йуссу Н’Дуром, Робби Робертсоном, Джоан Арматрейдинг, Джо Сатриани, Тори Эймос, Ричардом Райтом, , , Риюти Сакамото, а также с вышеупомянутыми Питером Гэбриелом и Стингом, с которыми он также много гастролировал. Помимо этого, Ману работал с хорватским певцом Златаном Стипишичем над его альбомами Mirakul (2001) и Unca Fiber (2006), а также гастролировал в их поддержку с этим артистом.

Катче играл на барабанах на всех треках, кроме одного на альбоме Трейси Чепмен Matters of the Heart 1992 года.

С 1985 по 1988 год играл в группе Preface с гитаристом  и клавишником Жан-Ивом Д’Анджело.

Сольная карьера 
В 1991 году Катче выпустил свой первый сольный альбом It’s About Time, выдержанный преимущественно в жанре рок-музыки. В работе над пластинкой ему помогли такие музыканты, как Даниел Лануа, Дэвид Роудс, Питер Гэбриел, , Брэнфорд Марсалис и Стинг. Все последующие сольные релизы Каче были джазовыми. 12 сентября 2005 года увидел свет его второй сольный альбом под названием Neighborhood, среди участников этой записи фигурировали: Ян Гарбарек на саксофоне, Томаш Станько на трубе, Марцин Василевски на фортепиано и Славомир Куркевич на контрабасе. Третий альбом музыканта, Playground, был выпущен в сентябре 2007 года на лейбле EMI. В марте 2010 года состоялся релиз его четвёртой сольной работы — Third Round.

С 2003 по 2007 год — вместе с продюсером Давом Аттиа, композитором Андре Манукяном и певицей Марианной Джеймс — Катче был одним из четырех судей в телешоу , французской адаптации популярного американского телепроекта Idol. Музыкант выделялся своим остроумием и строгими замечаниями относительно грува, ритма и темпа участников.

С января 2008 года Катче ведёт ежемесячную программу One Shot Not на телеканале Arte.

В 2010 году Катче сочинил инструментальную музыку для шести тематических стран бельгийского тематического парка Bellewaerde. Альбом с двенадцатью композициями, включая музыку для мексиканской, западной, индийской и канадской областей, продавался в сувенирных магазинах парка различений.

В августе 2011 года вышел альбом Rock the Tabla при участии Ману Катче, Билли Кобэма, А. Рахмана,  и Омара Фарука Текбилека.

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт 

Музыканты Франции